Duncan Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Duncan Island (Oregon)
 Duncan Island (Dauphin County, Pennsylvania)
 Duncan Island (Lancaster County, Pennsylvania)

Siehe auch:
 Duncan-Inseln, Torres Strait Islands, Queensland, Australien
 Pinzón (Galápagos) (heißt auf Englisch Duncan Island)